Rzut oszczepem kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu. 

Obrończyni tytułu mistrzowskiego z 2009 roku Niemka Steffi Nerius nie wystąpiła w Korei ponieważ we wrześniu 2009 zakończyła karierę. Ustalone przez IAAF minima kwalifikacyjne do mistrzostw wynosiły 61,00 (minimum A) oraz 59,00 (minimum B).

Terminarz

Rekordy 

Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2011 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Rzut oszczepem kobiet